Гу́ров () — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Гуров, Андрей Анатольевич (род. 1975) — казахстанский стрелок, тренер.
 Гуров, Аркадий Ефимович (1956—2002) — белорусский и израильский композитор и этнограф.
 Гуров, Вадим Николаевич (1937—2015) — украинский политик.
 Гуров, Валентин Фёдорович — советский писатель.
 Гуров, Валерий Николаевич (род. 1949) — российский учёный, педагог.
 Гуров, Владимир Анатольевич (род. 1978) — российский гиревик.
 Гуров, Григорий Александрович (род. 1985) — председатель правления Общероссийского движения детей и молодёжи.
 
 Гуров, Иван Петрович (1924—1944) — гвардии ефрейтор, Герой Советского Союза.
 Гуров, Игорь Владимирович (1970—1996) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации.
 Гуров, Кирилл Петрович (1918—1994) — советский физик.
 Гуров, Константин Фролович (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Гуров, Кузьма Акимович (1901—1943) — советский военный деятель.
 Гуров, Лев Борисович (1949—2011) — советский, российский музыкант.
 Гуров, Леонид Симонович (1910—1993) — советский композитор и музыкальный педагог.
 Гуров, Михаил Николаевич (род. 1988) — российский педагог.
 Гуров, Никита Владимирович (1935—2009) — советский востоковед-индолог.
 
 Гуров, Роман Александрович (1915—1981) — советский художник-оформитель игровых кукол для мультфильмов, художник-декоратор, художник-постановщик мультипликации.
 
 Гуров, Степан Петрович (1842—1878) — майор русской армии, участник Русско-турецкой войны (1877—1878).
 Гуров, Юрий Сергеевич (1924—1945) — младший лейтенант, Герой Советского Союза.



Другие значения 
 Гуров — коммуна в Германии.

См. также 
 Гуревич
 Гурий
 Гурович
 Гуровский
 Гурово